Šmohor je lahko naselje v:
 Šmohor, naselje v občini Laško
 Šmohor, nemško Hermagor, naselje, občinsko in okrajno središče Ziljske doline na Koroškem

Šmohor je tudi ime več hribov ali gora:
 Šmohor (787 m), hrib nad Laškim,
 Veliki Šmohor (1939 m), gora v Julijcih,
 Mali Šmohor (1944 m), gora v Julijcih.